Інокентій (Кульчицький) (в миру Іван Кульчицький (*1681, Чернігівщина — †27 листопада 1731, Іркутськ) — український православний діяч УПЦ. Єпископ Іркутський
 Інокентій (Шестопаль) (справжнє ім'я Василь Никифорович Шестопаль; нар. 8 січня 1945, Горлівка) — єпископ Української православної церкви (Московського патріархату)
 Інокентій (Александров) (в миру Ілля Федорович Александров; 8 (19) липня 1793 — 3 (15) квітня 1869) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Катеринославський
 Інокентій Нерунович (світське ім'я — Іван Нерунович; *близько 1700, Київ — †1741, Іркутськ) — український релігійний діяч доби Гетьманщини, єпископ Іркутський
 Інокентій Херсонський (в миру Іван Олексійович Борисов, рос. Иван Алексеевич Борисов — Архієпископ 
 Інокентій Міку-Кляйн, єпископ 
 Інокентій (Винницький) — єпископ Перемиський, Самбірський і Сяніцький (1680—1700)
 Інокентій (Лотоцький) (*3 листопада 1915 р., с. Старі Петликівці — †4 липня 2013, Чикаго, США) — єпископ Чиказький Української Греко-Католицької церкви
 Інокентій (Летяєв) (в миру: Інокентій Олексійович Летяєв; 7 липня 1882 , Бійськ, Алтайська губернія — 14 грудня 1937) — православний єпископ, монголознавець
 Інокентій (Зельницький) (у миру Георгій Іванович Зельницький; 7 травня 1886, Софіївка, Катеринославська губернія — 10 березня 1968) — український релігійний діяч, архієпископ
 Інокентій VI (лат. Innocentius; 1282/1295—12 вересня 1362) — сто дев'яносто восьмий папа Римський
 Інокентій I (лат. Ayastasius; 11 березня 378, Альбано-Лаціале — †12 березня 417, Рим) — сороковий папа Римський (21 грудня 401—12 березня 417)
 Інокентій (Пустинський) (світське ім'я — Олександр Дмитрович Пустинський, рос. Пустынский Александр Дмитриевич) 6 жовтня 1868(18681006) — 3 грудня 1937) — церковний діяч